Ratti ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Ratti (1857–1939), italienischer Priester und Bibliothekar, ab 1922 Papst Pius XI.
 André Ratti (1935–1986), Schweizer Fernsehjournalist
 Benoît Ulysse de Ratti-Menton (1799–1864), französischer Diplomat
 Carlo Ratti (* 1971), italienischer Architekt und Ingenieur
 Eddy Ratti (* 1977), italienischer Radrennfahrer
 Edgardo Ratti (1925–2018), Schweizer Maler und Bildhauer
 Eugenia Ratti (1933–2020), italienische Opernsängerin
 Filippo Walter Ratti (1914–1981), italienischer Filmregisseur
 Heber Ratti (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Ignazio Nasalli-Ratti (1750–1831), italienischer Kardinal und Diplomat

 Remigio Ratti (* 1944), Schweizer Volkswirtschaftler und Politiker (CVP)
 Sachin Ratti (* 1980), indischer Badmintonspieler
 Selmeli Ratti (Selma Ratti; 1918–2014), Basler Stadtoriginal und Wohltäterin
 Stéphane Ratti (* 1959), französischer Althistoriker

Siehe auch:
 Forte Casa Ratti 
 Ratti-Urteil
 Rati